Dark Matters – album dei The Rasmus del 2017
 Dark Matters – album dei The Stranglers del 2021
 Dark Matters: Twisted But True – serie televisiva statunitense del 2011
 Heroes Reborn: Dark Matters – webserie televisiva statunitense del 2015

Pagine correlate 
Dark Matter